Die Abkürzung UOF steht für:
 Bahnhof Oberhof (Thür)
 Uniform Office Format Format, ein in China entwickeltes Dateiformat

Die Abkürzung OdF steht für:
 Unteroffizier In der Schweiz geläufige Abkürzung für Unteroffizier

Abkürzung